Vysoký vrch může být:

Vrch nebo hora

V České republice 
 Vysoký vrch (Křivoklátská vrchovina), též Velký vrch – vrch (486 či 487 m n. m.) se zbytky keltského hradiště a od roku 2007 s rozhlednou, na území obce Malé Kyšice v okrese Kladno v oblasti Křivoklátska
 Vysoký vrch (Ralská pahorkatina) – vrch (427 m n. m.) v CHKO Kokořínsko poblíž Dubé
 Vysoký vrch (Manětínská vrchovina) (608,5 m n. m.) – vrch v Manětínské vrchovině, jihovýchodně od Nečtin v okrese Plzeň-sever

Na Slovensku 
 Vysoký vrch (Bukovské vrchy) – vrch v Bukovských vrších
 Vysoký vrch (Čierna hora) – vrch v pohoří Čierna hora
 Vysoký vrch (přírodní rezervace) – slovenské chráněné území, přírodní rezervace v pohoří Čierna hora
 Vysoký vrch (Hnilecké vrchy) – vrch v Hnileckých vrších v části Galmus
 Vysoký vrch (Jihoslovenská kotlina) – vrch v Jihoslovenské kotlině
 Vysoký vrch (Laborecká vrchovina) – vrch v Laborecké vrchovině
 Vysoký vrch (Malá Fatra) – vrch v Malé Fatře
 Vysoký vrch (Ondavská vrchovina) – vrch v Ondavské vrchovině
 Vysoký vrch (Súľovské vrchy) – vrch v Súľovských vrších

Podobné názvy 
 Vysoký vršek
 Vysoká hora
 Vysoký grúň
 Vysoké
 Vysoká